Майкл Ке́вин Паре́ (; род. 9 октября 1958 года, Бруклин, США) — американский актер. Известен по роли в фильме «Филадельфийский эксперимент».

Биография 
Имеет трёх старших братьев и шесть сестер. Когда Майклу было около пяти лет, его отец умер от лейкемии. Будучи подростком, Майкл переехал в Мичиган.

Паре активно снимался у известного немецкого режиссёра Уве Болла.

Фильмография

Примечания

Ссылки